ZKBT steht für:

 „Zimmer, Küche, Bad, Terrasse“, Abkürzung in Immobilienanzeigen
 zentrales Beziehungskonflikt-Thema (engl.: Core Conflictual Relationship Theme), siehe Lester_Luborsky #CCRT Core Conflictual Relationship Theme

Abkürzung